Émile Carrara ist der Name folgender Personen:

* Émile Carrara (Musiker) (1915–1973), französischer Komponist
 Émile Carrara (Radsportler) (1925–1992), französischer Radrennfahrer